Factory-to-consumer, levering van een fabriek direct aan de consument
 f2c (programma), een computerprogramma om Fortran-programma's om te zetten in C-programma's